Westfälisch bezieht sich auf:
 Westfalen, Landesteil des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
 Westfälische Dialekte des Niedersächsischen (Sprachraum in Deutschland und den Niederlanden)
 Westfälische Küche

Siehe auch:
 Westfälischer Friede
 Westfälisches System